Chester County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chester County Courthouse (Pennsylvania), NRHP-Nr. 72001109
 Chester County Courthouse (South Carolina)
 Chester County Courthouse (Tennessee), NRHP-Nr. 79002418